A 2015-ös WTCC japán nagydíjat szeptember 12. és 13. között rendezték. A pole-pozícióból Michelisz Norbert indulhatott. Az első versenyt José María López, míg a másodikat Tiago Monteiro nyerte meg.

Időmérő

Első futam

Második futam

Források

Külső hivatkozások
 Hivatalos nevezési lista
 Az időmérő eredménye
 Az 1. futam eredménye
 A 2. futam eredménye

Japán